Jesús M. Oliver i Salas (Barcelona, 31 de octubre de 1948), es monje cisterciense del Real Monasterio de Santa María de Poblet, sacerdote y licenciado en teología por la Universidad de Friburgo (Suiza) (1977). 

Desde que ingresó en Poblet, el P. Jesús M. Oliver ha compaginado su vocación monástica con la investigación sobre historia del arte cisterciense y medieval catalán, convirtiéndose en un especialista. Es el director del Museo de Poblet, y durante muchos años se ha dedicado a documentar los proyectos de restauración que se realizaban en su monasterio, a asesorar a arquitectos y técnicos, y a colaborar con las exposiciones que solicitan obras de arte del monasterio de Poblet. 
Es autor de numerosos libros, artículos y ponencias sobre Poblet y la arquitectura cisterciense, y miembro del equipo de redacción de la revista Poblet.

Bibliografía 

Guía del museo de Poblet, Poblet, Abadia de Poblet, 1982.
Poblet : espai i temps, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2000.
Abadía de Poblet, Barcelona, Escudo de Oro, 2000.
El Palau Reial de Poblet : guia del museu, Poblet, Abadia de Poblet, 2001.
"El Palau Reial de Martí I l'Humà", Poblet, 2 (julio de 2001).
"Poblet i Gaudí", Poblet, 3 (enero de 2002).
"La vida monástica en la Iglesia", Poblet, 4 (julio de 2002).
"Cinquantè aniversari del retorn de les restes Reials", Poblet, 5 (enero de 2003).
"Una carta d'Eduard Toda als 'Papers de Salamanca'", Poblet, 6 (julio de 2003).
"Sabíeu que el 2 de desembre de 2003 fa 25 anys de l'inici de la restauració del cimbori?", Poblet, 7 (enero de 2004).
"Sabíeu que l'any 1493 els Reis Catòlics van visitar Poblet?", Poblet, 8 (julio de 2004).
Jesús M. Oliver (text) y Pilarín Bayés (ilustraciones); Pequeña historia del monasterio de Poblet, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2005.
"Sabíeu que el claustre del noviciat conserva un record dels antics monjos?", Poblet, 9 (enero de 2005).
"Sabíeu que aquest any es compleixen 170 anys de l'exclaustració del 1835?", Poblet, 10 (julio de 2005).
"Sabíeu que les muralles de Poblet es van acabar ben entrat el segle XV?", Poblet, 11 (enero de 2006).
"Sabíeu que la torre de les armes conserva la resta de pintures més important del monestir?", Poblet, 12 (julio de 2006).
Jesús M. Oliver [et al.]; Música en las rutas del Císter. Aragón y Cataluña, Zaragoza-Madrid, Prames-Sello Autor, 2007.
"Aquest any es compleix el VI centenari de la mort de la Reina Maria de Luna i la interrupció de les obres del Palau Reial de Martí l'Humà", Poblet, 13 (enero de 2007).
"El claustre de sant Esteve o de la infermeria s'ha vist modificat sovint al llarg dels segles", Poblet, 14 (julio de 2007).
"La Casa anomenada del Mestre de novicis va ser la primera restauració de Poblet feta pel Patronat", Poblet, 15 (enero de 2008).
"La Casa Ducal de Cardona i Sogorb a Poblet", Poblet, 16 (julio de 2008).
Jesús M. Oliver [et al.]; Cister : monestirs reials a la Catalunya nova, Valls, Cossetània, 2008.
Jesús M. Oliver; Josep Baluja; Els capítells del claustre de Santes Creus, Valls, Cossetània, 2008.
"Santa Maria de Poblet", Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister, 3 (2008).
"Fa mil anys de l'elecció del monjo Oliba com abat de Ripoll", Poblet, 17 (enero de 2009).
"Poblet en els dibuixos de Marià Ribas", Poblet, 18 (julio de 2009).
"VI centenari de la mort del Rei Martí L'Humà", a: Poblet, 19 (enero de 2010).
"Els abats enterrats a la sala capitular del monestir", a: Poblet, 20 (junio de 2010).
"La biblioteca de Pere Antoni d'Aragó a Poblet", a: Poblet, 21 (diciembre de 2010).

Referencias 
Referencias bibliográficas en la web de la Abadía de Poblet

Cistercienses de España del siglo XX
Cistercienses de España del siglo XXI
Real Monasterio de Santa María de Poblet
Historiadores del arte de España
Religiosos de Cataluña
Nacidos en Barcelona